Halls Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Halls Corners (New Jersey)
 Halls Corner (Kalifornien)
 Halls Corner (Michigan)
 Halls Corner (New York)

Siehe auch:
 Halls Corners